

Населені пункти та їхні частини

 Домброви — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домброви — село в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домброви — частина села Руда-Камеральна в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Збилітовська-Ґура в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Забжеж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Венґжце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Заґужани в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Кшеславиці в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Хоровиці в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Фацимех у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Хойник у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Неґовіць у гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Воля-Коснова в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Домброви — частина села Тшциниця в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки